Ceci est une liste de personnes originaires de la république de Guinée, un pays d'Afrique de l'Ouest.

A-D 

 Alpha Yaya Diallo (Caramoko Alpha mo Labé)
 Abdallah Bah
 Almamy Schuman Bah
Alsény Camara
Alsény Camara (footballer, born 1996)
 Arafan Camara
 Abdoul Kabèlè Camara
 Alpha Condé
 Alpha Yaya Diallo
 Abdoulaye Keita
 Alhassane Keita
 Aboubacar Somparé
 Ahmed Sékou Touré
 Abdoul Karim Sylla
 Abdoulaye Kapi Sylla
 Amadou Bah Oury
 Abdoul Salam Sow
 Ba Cissoko
 Bengally Sylla
 Bembeya Jazz National
Boubacar Traore (coureur)
Cellou Dalein Diallo
Camara Laye
Chérif Souleymane
Diarra Traoré
Djibril Tamsir Niane
Diallo Telli
Daouda Jabi
Dian Bobo Baldé
Daddi Cool

E-H 

 Edouard Benjamin
 El Hadj Ismael Mohamed Gassim Gushein
Eugène Camara
Florentin Pogba
Fatoumata Kaba
François Lonseny Fall
Fodé Mansaré
Fodé Soumah
Habib Fatako

I-L 

 Ibrahima Bangoura
 Ibrahima Camara
 Ibrahima Kassory Fofana
 Ismaël Bangoura
 Ibrahim Yattara
 Ibrahima Diallo
 Ibrahima Sory Conte
 Issiaga Soumah
 Jean Habib Baldé
 Joseph Loua
 Kader Camara
 Kaba Diawara
 Kémoko Camara
 Kanfory Sylla
 Kanfoury Sylla
 Kamil Zayatte
 Lansana Conté
 Louis Lansana Beavogui
 Lansana Kouyaté
 Lamine Sidimé

M-R 
 Maféring Camara
 Mamadou Bah
 Mangué Camara
 Manimou Camara
 Mohammed Camara
 Mohamed Camara (film director)
 Mohamed Cisse
 Mamady Condé
 Mamadi Kaba
 Mohamed Fatako
 Morlaye Soumah
 Mory Kanté
 Mohamed Keita
 Mamady Keïta
 Mory Kanté
 Mamadou Sylla
 Mohammed Sylla
 Mathias Pogba
 Naby Keïta
 N'Faly Kouyate
 Ousmane Bangoura
 Ousmane N'Gom Camara
 Odiah Sidibé
 Papa Camara
 Pablo Thiam
 Pascal Feindouno

S-Z 
 Sayon Camara
 Sambégou Bangoura
 Sekouba Bambino
 Sekouba Fatako
 Sékou Diabaté
 Souleymane Oularé
Suleyman (mansa)
 Sidya Touré
 Souleymane Youla
 Sekou Benna Camara
 Sékou Kouréissy Condé
 Sona Tata Condé
 Saifoulaye Diallo
 Sékou Oumar Dramé
 Simon Feindouno
 Samuel Johnson (footballer, born 1984)
 Solomana Kante
 Titi Camara
 Tierno Monénembo
 Victor Correia
 Williams Sassine
 Zeinab Camara

Voir également 

 Liste des écrivains guinéens

Références 

 

Pages avec des traductions non relues